Паулина Рубио Досамантес (; град Мексико, 17. јун 1971) је мексичка певачица и глумица, која је продала више од 20 милиона албума широм света. Због њеног успеха, називају је именима као што су Девојка од злата и Краљица латинског попа.

Соло албуми 
 1992: -{La Chica Dorada}- 
 1993: -{24 Kilates}-
 1995: -{El Tiempo Es Oro}- 
 1996: -{Planeta Paulina}- 
 2000: -{Paulina}- 
 2002: -{Border Girl}-
 2004: -{Pau-Latina}- 
 2006: -{Ananda}-
 2009: -{Gran City Pop}- 
 2011: -{Brava!}-

Компилације хитова 
 2000: -{Top Hits}-
 2001: -{I'm So In Love: Grandes Exitos}-

Спотови

Спољашње везе 

 Paulina Rubio - Званична интернет презентација
 Paulina Rubio - Клуб обожавалаца
 Профил Паулине Рубио

Рођени 1971.
Мексички певачи
Мексичке глумице
Биографије живих особа